Kératry ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Hilarion de Kératry (1769–1859), französischer Politiker und Schriftsteller
 Émile de Kératry (1832–1904), französischer Politiker